U 129 ist der Name folgender U-Boote:

 SM U 129, deutsche Kaiserliche Marine
 U 129 (Kriegsmarine), deutsche Kriegsmarine

Abkürzung